Steifensand ist der Familienname folgender Personen:

 Marc-Konstantin Steifensand (* 1966), deutscher Florettfechter
 Richard Steifensand (1853–1907), deutscher Verwaltungsjurist
 Wilhelm Steifensand (1812–1882), deutscher Pianist, Komponist und Landwirt
 Xaver Steifensand (1809–1876), deutscher Kupferstecher